Légion des volontaires francais contre le bolchévisme – Corpo combattente francese, attivo durante la Seconda guerra mondiale
 Lombardisch-Venetianische Ferdinandsbahn – Società privata austriaca, costituita nel 1840 per sviluppare le ferrovie nel Lombardo-Veneto
 Loyalist Volunteer Force – Gruppo paramilitare nordirlandese